

Periodici 
 The Chronicle  – giornale settimanale dell'Australia Meridionale
 The Chronicle  – giornale settimanale dominicano
 The Chronicle  – giornale settimanale statunitense di Barton, Vermont
 The Chronicle  – giornale settimanale statunitense di St. Helens, Oregon
 The Chronicle  – giornale settimanale statunitense di Two Rivers, Wisconsin

Altro 
 The Chronicle  – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Chronicle